Комаровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Комаровский сельсовет — в Пировском районе Красноярского края.
 Комаровский сельсовет — в Кореневском районе Курской области.
 Комаровский сельсовет — в Ясненском районе Оренбургской области.
 Комаровский сельсовет — в Кузнецком районе Пензенской области.
 упразднённые
 Комаровский сельсовет — в Хиславичском районе Смоленской области.

См. также 
 Комаровский сельсовет — в Изюмском районе Харьковской области Украины.
 Николо-Комаровский сельсовет — муниципальное образование в составе Камызякского района Астраханской области Российской Федерации.